Il singolare del Virginia Slims of California 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Zina Garrison era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Martina Navrátilová.

Martina Navrátilová ha battuto in finale 6–1, 6–2 Larisa Neiland.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Hana Mandlíková (quarti di finale)
  Zina Garrison (semifinali)

 Sylvia Hanika (secondo turno) 
 Nataša Zvereva (quarti di finale) 
 Mary Joe Fernández (secondo turno) 
 Catarina Lindqvist (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of California 1988